Mes insomnies est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Mes insomnies est un court métrage français réalisé par Valérie Gaudissart, sorti en 2001.

Musique 
 Mes insomnies est un single de Louisy Joseph extrait de l'album La Saison des amours,  sorti en 2008.